Die 24. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  24. Division (2. Königlich Sächsische)
  24. Reserve-Division (2. Königlich Sächsische)
  24. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-)Division der SS
  24. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  24th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  24. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  24. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  24. Infanterie-Division (Polen)
  24. Schützendivision (Sowjetunion), 1918 in Simbirsk aufgestellt, Teilnahme am Winterkrieg, aufgelöst bei Minsk 1941, 1942 neu aufgestellt bei Wologda, aufgelöst 1945, wobei die 249. Schützendivision in 24. umbenannt und in der Karpatho-Ukraine stationiert wurde. Umbenannt 1957 in 24. mot. Schützendivision.  
  24. Motorisierte Schützendivision (Sowjetunion), 1957 im Bereich Lwiw, umbenannt ca. 1992 in 24. mechanisierte Division, 2003 von der Ukraine übernommen als 24. mechanisierte Brigade.
  24. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  24. Kavallerie-Division (Sowjetunion)
  24th Cavalry Division (Vereinigte Staaten)

Gepanzerte Verbände 
  24. Panzer-Division (Wehrmacht)

Verbände Luftstreitkräfte 
  24. Jagdflieger-Division (Volksrepublik China)
  24th Air Division (Vereinigte Staaten)

Sonstige Verbände 
  24. Flak-Division (Wehrmacht)
  24. U-Boot-Division der russischen Nordflotte

Liste militärischer Divisionen nach Nummern